Вернёй () — топоним и фамилия:

Топонимы 
 Вернёй — коммуна во Франции в департаменте Марна (Шампань-Арденны).
 Вернёй — коммуна во Франции в департаменте Ньевр (Бургундия).
 Вернёй — коммуна во Франции в департаменте Шаранта (Пуату-Шаранта).
 Вернёй — коммуна во Франции в департаменте Шер (Центр).
 Вернёй-сюр-Авр — коммуна во Франции в департаменте Эр (Верхняя Нормандия).
 Вернёй-сюр-Иньере — коммуна во Франции в департаменте Эндр (Центр).
 Вернёй-су-Куси — коммуна во Франции в департаменте Эна (Пикардия).
 Мусси-Вернёй — коммуна во Франции в департаменте Эна (Пикардия).
 Вернёй-сюр-Сер — коммуна во Франции в департаменте Эна (Пикардия).
 Вернёй-ан-Алатт — город на севере Франции, регион Пикардия.
 Вернёй-ан-Бурбонне — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь.
 Вернёй-л’Этан — коммуна во Франции, находится в регионе Сена и Марна

Персоналии 
 Анри Вернёй (1920—2002) — французский сценарист и кинорежиссёр.
 Генриетта д’Антраг, маркиза де Вернёй (1579—1633) — фаворитка французского короля Генриха IV.
 Анри де Бурбон, герцог де Вернёй (1601—1682) — внебрачный сын короля Генриха IV и его фаворитки Генриетты д’Антраг.
 Морис Пийар Вернёй (Maurice Pillard–Verneuil) — один из ярчайших художников и декораторов эпохи модерна
 Вернёй, Огюст Виктор Луи (1856—1913) — французский химик.
 Ферри де Вернёй (ум. 1283?) — маршал Франции.
 Вернёй, Филипп Эдуард Пуллетье, де (1805—1873) — французский геолог и палеонтолог.

Прочее 
 Битва при Вернёе (1424) — сражение периода Столетней войны.

См. также